Kirschey ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Kirschey (1922–1999), deutscher Bankmanager
 Astrid Kirschey (* 1964), deutsche Fotografin
 Helmut Kirschey (1913–2003), deutscher Anarchist und Widerstandskämpfer
 Ingrid Kirschey-Feix (* 1950), deutsche Autorin, Journalistin, Lektorin und Publizistin
 Walter Kirschey (1908–1978), kommunistischer Widerstandskämpfer, Generalkonsul in Wrocław 
 Wilhelm Kirschey (1906–2006), kommunistischer Widerstandskämpfer, Verlagsleiter, Politiker und Diplomat